Moore megye (Észak-Karolina)
Moore megye (Tennessee)
Moore megye (Texas)